Geburt einer Nation bezeichnet:

 Die Geburt einer Nation, einen US-amerikanischen Spielfilm aus dem Jahr 1915
 eine Adaptation von Queens Lied One Vision durch die slowenische Band Laibach